Burwood kan syfta på följande platser:

Australien 

 Burwood (region), New South Wales, 
 Burwood (ort), Victoria, Whitehorse, 

Robotskapade Australienförgreningar